Christian von Borcke ist der Name folgender Personen:

* Christian Ernst Wilhelm Benedikt von Borcke (1714–1783), preußischer Generalmajor
 Christian August Ludwig Friedrich von Borcke (1804–1888), preußischer General der Infanterie, siehe Ludwig von Borcke